Викторија има више значења:

Географија 
 Викторија (држава), једна од шест аустралијских држава
 Викторија (Британска Колумбија), главни град Британске Колумбије, Канада
 Викторија (Саскачеван), главни град области Саскачеван, Канада
 Викторија (Тексас), град у Тексасу, САД
 Викторија (Сејшели), главни град Сејшела
 Викторија (острво, Канада), једно од канадских арктичких острва у делу канадског арктичког архипелага
 Викторија (река), река у северној Аустралији
 Викторијин Нил, река која се улива у Албертово језеро
 Викторија (Хонгконг), град, лука и пословни центар Хонгконга
 Викторија (Малта), град на Малти
 12 Викторија, астероид главног астероидног појаса
 Викторија линија, једна од дубинских линија лондонског метроа
 Викторија (Арканзас), град у америчкој савезној држави Арканзас
 Викторија (Вирџинија), град у америчкој савезној држави Вирџинија
 Викторија (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Викторија (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас
 Викторија (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесота
 Викторија (митологија), римска богиња победе

Особе 
 Викторија Хановерска, британски монарх од 1837. до 1901.
 Викторија Бекам, енглеска певачица, модна креаторка и писац
 Викторија Азаренка, белоруска професионална тенисерка
 Викторија Абрил, шпанска глумица и певачица
 Викторија Силвстет, шведска глумица и плејбој модел 1997. године.
 Викторија де лос Анхелес, каталонска оперска певачица
 Викторија, крунска принцеза Шведске
 Викторија, српска певачица

Култура 
 Викторија (група), рок група из Србије
 Викторија (теленовела), колумбијска теленовела продукцијске куће Телемундо
 Викторија (ТВ серија)

Види још 
 Викторијино језеро, једно од афричких Великих језера